Локоток:

 Локоток — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Локото́к — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Владислав Локо́ток (1260—1233) — король Польши с 1320 по 1333 год